Инчон (на корейски с хангъл: 인천, произнесено , правопис по системата на Маккюн-Райшауер: Inch'ǒn) е град в северозападната част на Южна Корея, близо до столицата Сеул.

Той е важно пристанище на Жълто море. Има население 3 022 511 жители (по приблизителна оценка към декември 2018 г.).

Побратимени градове

Източници